Gros Morne oder Gros-Morne bezeichnet:

 Gros-Morne (Haiti), eine Gemeinde in Haiti
 Gros-Morne (Martinique), eine Gemeinde in Martinique
 Gros Morne (Réunion), einen Berg auf der Insel Réunion
 Gros Morne (St. Lucia), Berg im Quarter Castries, St. Lucia
 Gros-Morne-Nationalpark, einen Nationalpark in Neufundland, Kanada
 Gros Morne (Region), eine Region in der Provinz Neufundland und Labrador, Kanada
 Gros Morne (Neufundland), einen Berg auf der Insel Neufundland, Kanada